Çiçekdağı (district)
 Çiçekdağı (stad)
 Çiçekdağı (Tekman), een dorp in het Turkse district Tekman